ördögcérna, lícium (Lycium) növénynemzetség
 ördögcérna, közönséges ördögcérna (Lycium barbarum) növényfaj; lícium, semfűsemfa